Substantivul Paltin se poate referi la:

 Paltin (arbore), dar s-ar putea referi și la nume proprii inspirate de acest arbore

Localități din România 

 Paltin - localitate din județul Brașov
 Paltin - localitate din județul Sibiu
 Paltin - localitate din județul Suceava
 Paltin - localitate din județul Vrancea, reședința comunei cu același nume

Alte denumiri geografice 

 Paltin - râu afluent al Oltului
 Paltin - râu afluent al râului Rebra

Vezi și 

 Paltinu (dezambiguizare)
 Păltiniș (dezambiguizare)

Nume proprii